Тридесет друга сезона Светског купа у алпском скијању је почела 24. октобра 1997. у Тињу у Француској а завршена је 15. марта 1998. у Вејлу у САД. Победници у укупном поретку били су Херман Мајер из Аустрије и Катја Зајцингер из Немачке.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 37 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 33 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1997.
Алпско скијање у 1998.